El riacho Malvinas es un curso de agua que nace a 15 km al sur de Tres Lagunas en el departamento Pilagás de la provincia de Formosa, Argentina y vierte sus aguas al río Paraguay muy cerca de la desembocadura del riacho Monte Lindo Grande, en el departamento Formosa.

Tiene una extensión de poco más de 130 km. Presenta muchos meandros y sus principales aportes provienen de las precipitaciones excepto los últimos kilómetros cuando se conecta con el río Paraguay.

Antiguamente el riacho se llamaba Inglés, pero por ley n.° 523, su nombre se cambió a "Malvinas" en honor y reconocimiento de la gesta del 2 de abril de 1982 por la soberanía de la Nación sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Referencias 

Malvinas
Departamento Pilagás
Departamento Pilcomayo
Departamento Formosa
Malvinas